ADX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare RAF Leuchars di Leuchars/Saint Andrews (Regno Unito)
 Average Directional Index, indicatore finanziario.